Вертушка (деркач, тріскачка) — народний шумовий інструмент.
 Вертушка — розмовне найменування системи урядового телефонного зв'язку в СРСР.
 Вертушка — сленгова назва електрофона в колі музикантів та ді-джеїв.
 Вертушка або за́крутка, за́вертка — примітивний замикальний пристрій, засувка, яка має вигляд короткої планки, що обертається на стрижні.
 Вертушка (вітрячок, млинок) — дитяча іграшка у вигляді маленького вітряка на держаку

Інше 
 Вертушка — альтернативна назва галактики М 101 (Галактика Цівочне Колесо)

Див. також 
 Млинок
 Віндроза — пристрій у вигляді вертушки на шатрових вітряках і пальтраках для автоматичної орієнтації проти вітру.